Тарабанівка — колишнє село Пилявської сільради Тиврівського району Вінницької області, зараз частина села Яришівка
 Тарабанівка — колишня назва села Павлівка Білокуракинського району Луганської області